Три́ллиум:

 Триллиум — водохранилище в США, штат Орегон
 Триллиум — род растений семейства Мелантиевые
 «Триллиум» — роман Андре Нортона